OiNK – server di BitTorrent
 Oink! – fumetto britannico 1986-1988
 Oink! – videogioco del 1983 per Atari 2600
 Oink! – videogioco del 1987 per home computer